Jebba kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 El Jabha, ort, Tanger-Tétouan,

Nigeria 

 Jebba (ort i Nigeria), Kwara, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar